Die panamerikanische Mannschaftsmeisterschaft ist ein Schachturnier, das zum ersten Mal im Jahr 1971 in Tucuman und zuletzt 2013 in Campinas ausgetragen wurde.

Sieger

Weblinks 
 1st Panamerican Team Chess Championship: Tucuman 1971
 2nd Panamerican Team Chess Championship: Villa Gesell 1985
 3rd Panamerican Team Chess Championship: Junín 1987
 4th Panamerican Team Chess Championship: Guarapuava 1991
 5th Panamerican Team Chess Championship: Cascavel 1995
 6th Panamerican Team Chess Championship: Merida 2000
 7th Panamerican Team Chess Championship: Rio de Janeiro 2003
 8th Panamerican Team Chess Championship: Mendes 2009
 9th Panamerican Team Chess Championship: Campinas 2013

Schachgeschichte
FIDE
Erstveranstaltung 1971
Sport (Amerika)
Schachwettbewerb
Liste (Schach)
Schach